Шенуа () — швейцарський футбольний клуб з міста Тоне. Клуб засновано 1907 року.

Історія 

Заснований в 1907, як ФК «Тоне». Сучасна назва з 1924 року. Клуб двічі брав участь у Кубку Інтертото в 1977 та 1979 роках.

Статистика виступів у Національній лізі А

Посилання 
 Офіційний сайт  

Футбольні клуби Швейцарії
Футбольні клуби, засновані 1907